Дмитрий Дмитриевич Орловский (18 октября 1906, Москва — 4 декабря 2004, там же) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1989).

Биография 
Дмитрий Орловский родился 18 октября 1906 года в Москве. В 1918—1923 годах работал в деревне Слободище Смоленской губернии. В 1928—1931 годах служил в 8-м Краснознамённом полку имени Воровского, увлекался спортом и самодеятельностью. В 1931—1932 годах был заведующим клубом Московского завода «Красный пролетарий». В 1932—1933 годах его вновь призвали в армию, но он намеренно добился исключения из партии, чтобы уйти из армии. После этого Орловский работал в самодеятельном театре кооперации и торговли (1933—1935), подал апелляцию в ЦКК и был восстановлен в партии.

Затем поступил на работу в ТРАМ (будущий Ленком, 1935—1938), в 1939 году впервые снялся в кино, сыграв небольшую роль железнодорожника в фильме «Ошибка инженера Кочина». Во время Великой Отечественной войны работал во фронтовой концертной бригаде на переднем крае. После войны работал директором театра сначала в Якутске, затем во Владимире. Позже служил в Первом театре Группы советских войск в Германии, вернулся в Москву и пришёл в ЦТСА. С 1962 года служил в Театре-студии киноактёра.

Умер 4 декабря 2004 года в Москве на 99-м году жизни. Похоронен на Даниловском кладбище (уч. 33).

Награды 
 Медаль «За оборону Москвы» (1946)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 Орден Отечественной войны II степени (1986)
 Заслуженный артист РСФСР (9 ноября 1989).

Работы в театре

ТРАМ 
 «Как закалялась сталь» (постановка — И. Я. Судакова) — конвоир

Фильмография 

  — Ошибка инженера Кочина — железнодорожник (нет в титрах)
  — Необыкновенное лето — член губернского Совета (нет в титрах)
  — Случай на шахте восемь — старый рабочий, у которого разрушили дом
  — Песня о Кольцове — эпизод
  — Битва в пути — начальник цеха, участник производственного совещания (нет в титрах)
  — Високосный год — Федорчук
  — Остров Ольховый — эпизод (нет в титрах)
  — Оптимистическая трагедия — старый матрос
  — При исполнении служебных обязанностей  — официант (нет в титрах)
  — Верьте мне, люди — освобождённый заключённый, играет на баяне
  — Дочь Стратиона — Яворина
  — Зачарованная Десна
  — Казнены на рассвете… — рабочий, член кружка (нет в титрах)
  — Метель — денщик Бурмина
  — Как вас теперь называть? — комиссар партизанского отряда
  — Погоня — Зенин, охотовед
  — Сердце матери — преподаватель гимназии (нет в титрах)
  — Анетта — капитан
  — По тонкому льду — допрашиваемый
  — Сказка о царе Салтане — корабельщик
 — — Андрей Рублёв — старый мастер (озвучил Иван Рыжов)
  — Вий — селянин (нет в титрах)
  — И никто другой — народный заседатель
  — Крепкий орешек — отец Раисы Орешкиной
  — Путь в «Сатурн» — партизан (попал в плен вместе с Крамером)
  — Я люблю тебя, жизнь!.. — ветеран
  — Зигзаг удачи — член тиражной комиссии (нет в титрах)
  — Золотой телёнок — начальник строительства (нет в титрах)
  — Новые приключения неуловимых — офицер в бильярдной (нет в титрах)
  — По Руси — эпизод (нет в титрах)
  — Шестое июля — делегат съезда
  — Обвиняются в убийстве  — Данилов, председатель завкома (нет в титрах)
  — Опасные гастроли — старый матрос из Новороссийска
  — Алексеич — директор школы
  — Бег — телеграфист
  — Переступи порог — начальник почтового отделения
  — Поезд в завтрашний день
  — Если ты мужчина… — шофёр автобуса
  — Ехали в трамвае Ильф и Петров — сотрудник редакции на чествовании челюскинцев (нет в титрах)
  — Тропой бескорыстной любви — лесник Михалыч
  — У нас на заводе — проводник
  — Офицеры — фельдшер в железнодорожной сторожке (нет в титрах)
 — — Руслан и Людмила — Баян, гусляр
  — Человек на своём месте — Николай Пантелеймонович
  — И на Тихом океане… — дед Вершинин
  — Настенька
  — Последний подвиг Камо — член приёмной комиссии (нет в титрах)
  — Сибирский дед — генерал
  — Транзит на север — Петровский
 — — Вечный зов (4 (16) серия — «Противостояние») — Филат Филатович
  — Любовь земная — член райкома
  — Агония — односельчанин Распутина (озвучивал Иван Рыжов)
  — Бриллианты для диктатуры пролетариата (фильм) — Карпов
  — Вариант «Омега» — заведующий ЗАГСом
  — Мой дом — театр — швейцар в театре
  — Роса — дед Алексей, кузнец, дедушка Троши
  — Честное волшебное — мастер Клей
  — Дни Турбиных — почтальон
  — Рождённая революцией (7-я серия — «В ночь на 20-е») — дед Нины
  — Инкогнито из Петербурга — старик с подносом, купец
  — Судьба (фильм, 1977) — член райкома
  — Фронт за линией фронта — Солодов, «Трофимыч»
  — Поговорим, брат… — Фёдор Лукич, машинист поезда
  — Гараж — полковник
  — Отец и сын (фильм 2-й «Эхо далеких выстрелов») — Еремеич
  — В начале славных дел (СССР, ГДР) — эпизод
  — Вторжение — Афанасий Трофимович (роль озвучена другим актёром)
  — Депутатский час — Сергей Иванович
  — Юность Петра — Артамон Сергеевич Матвеев
  — Василий и Василиса — сосед
  — Любовь моя вечная — эпизод
  — Василий Буслаев — Андрон Многолетище
  — Гонки по вертикали — профессор Сергиевский, коллекционер-знаток
  — Домой! — дворник на вокзале
  — Предисловие к битве
  — Рысь выходит на тропу — лесник Михалыч
  — Водитель автобуса — ветеран
  — Духовой оркестр — Матвеич
  — Признать виновным — Иван Михайлович Назаров, «общественник»
  — Приступить к ликвидации — Чернышёв, следователь прокуратуры
  — Особое подразделение — партизан (нет в титрах)
  — Рябиновые ночи — дед Филипп
  — Битва за Москву — командир-ополченец
  — Дикий хмель — попутчик Наташи (нет в титрах)
  — Русь изначальная — Беляй
  — Хочу тебе сказать… — Алексей Николаевич, профессор, художник
  — Чёрная стрела — Картер
  — Капабланка (СССР, Куба) — Семён Иванович, дворник
  — Лермонтов — эпизод
  — Мужские тревоги — родственник Ивашова
  — Рысь возвращается — лесник Михалыч
  — Ловкачи — Макар Макарович
  — Одна на миллион — слесарь
  — И была ночь — старик

Примечания

Ссылки 
 Ленком. Актеры прошлых лет. Дмитрий Дмитриевич Орловский
 Киносозвездие. Орловский, Дмитрий Дмитриевич
 КиноПоиск: Дмитрий Орловский

Похороненные на Даниловском кладбище